Homestead High School est le nom de divers lycées (high schools) aux États-Unis :

Homestead High School (Cupertino, Californie)
Homestead High School (Homestead, Floride)
Homestead High School (Homestead, Pennsylvanie)
Homestead High School (Fort Wayne, Indiana)
Homestead High School (Mequon, Wisconsin)